Viligili kan syfta på:

Geografi

Maldiverna 

 Villingili (Malé), ö, 
 Vilingili, ö, Gaafu Alif atoll,